Ад и Мар — комический эстрадный дуэт актёров Адама Ивановича Талина (1884—1961) и Марии Евсеевны Талин (1899—?), существовавший в СССР с 1923 по 1957 годы.

Адам Иванович Талин окончил музыкально-драматическую школу Н. В. Лысенко в Киеве. До 1917 года был актёром драматических театров, начиная с 1918 выступал в составе агитбригад и в театрах миниатюр. В 1923 году создал дуэт «Ад и Мар».

Мария Евсеевна Талин (в девичестве Всеволодова) окончила драматическую школу А. П. Петровского в Харькове. До 1923 года выступала как актриса драматических театров, а с 1923 года вошла в дуэт «Ад и Мар».

Дуэт выступал первоначально на эстраде, а с 1927 года в цирке. Темы выступлений дуэта — политическая и бытовая сатира. Выступления проходили в форме диалогов, куплетов, сценок, частушек.

Примечания 

Появились в 1923 году в СССР
Комедийные дуэты СССР
Исчезли в 1957 году